Юрис Янович Ле́я (; 9 августа 1938, Рига — 15 декабря 2021) — советский и латвийский физиолог, один из основоположников внутрижелудочной pH-метрии в СССР. Разработчик методов и аппаратуры для диагностики кислотозависимых заболеваний верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Заведующий кафедрой патологической физиологии Рижского университета имени Страдыня. Заслуженный учёный Латвии (2003).

Ученик профессора Е. Ю. Линара.

Биография 
Окончил в 1962 году Латвийскую медицинскую академию (ныне Рижский университет имени Страдыня). В 1965 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата медицинских наук (в Латвийском институте экспериментальной и клинической медицины), в 1971 года — доктор медицинских наук (в Латвийской медицинской академии). С 1976 года — профессор.

С 1962 по 1972 год — младший научный сотрудник Латвийского института экспериментальной и клинической медицины. С 1972 года — руководитель кафедры Рижского университета имени Страдыня.

Скончался 15 декабря 2021 года.

Ацидогастрометры Юриса Лея 
Юрис Лея, кроме научных исследований в области гастроэнтерологии и профессорско-преподавательской деятельности, также занимается конструированием аппаратуры для внутрижелудочной pH-метрии. Он автор (соавтор) нескольких авторских свидетельств, выданных в СССР на pH-метрические зонды и их элементы. При активном участии Юриса Лея разработаны и выпускается (выпускалась) латвийской фирмой «L/C Legedy» серия ацидогастрометров: одноместные, многоместные ST-9, для суточной pH-метрии, для эндоскопической pH-метрии ST-4.

Однако из-за геополитических причин и конкуренции в Европе со стороны ацидогастрометров «Digitrapper» и «Poligraf» фирмы «Medtronic» (поглотившую шведскую фирму-производителя аппаратуры для внутрижелудочной pH-метрии «Synectics AB Medical») и в странах СНГ со стороны российских приборов «АГМ-03» и «Гастроскан» фирмы «Исток-Система», ацидогастрометры Юриса Лея не получили широкого распространения.

Библиография 
 Лея Ю. Я. pH-метрия желудка. — Л.: Медицина, 1971.
 Лея Ю., Певзнер Э. , Высоцкис Р. Общая клиническая патологическая физиология. 286 с., Рига, Звайгзне, 1983.
 Лея Ю. Я. Оценка результатов клинических анализов крови и мочи. М.: МЕДпресс-информ, 2002. — 192 с. — ISBN 5-901712-10-2.
 Лея Ю. Я., Певзнер Э. Частная клиническая патологическая физиология. 443 с., Рига, Звайгзне, 1988.
 Лея Ю. Я., Биргеле Э. Л., Линар Е. Ю. Нормальное кислотообразование желудка по данным внутрижелудочной pH-метрии. //Тер. архив. — 1984. — N 2. — С. 40-42.
 Leja J. Vispārīgā klīniskā patoloģiskā fizioloģija. «Zvaigzne». Rīgā, 1993.
 Leja J., Pevznere E. Speciālā klīniskā patoloģiskā fizioloģija. «Zvaigzne». Rīgā, 1988.

Примечания 

Физиологи Латвии
Медики Латвии
Гастроэнтерологи
Физиологи СССР
Доктора медицинских наук
Выпускники Рижского университета имени Страдыня